Horvátország
Mali Lipovec, falu Szamobor községben, Zágráb megyében

 Szlovénia
Mali Lipovec falu Žužemberk községben, Délkelet-Szlovénia régióban